Шоркасы — название населённых пунктов:

Россия 
 Шоркасы — деревня в Крымзарайкинском сельском поселении Аликовского района Чувашии.
 Шоркасы — деревня в Чувашско-Сорминском сельском поселении Аликовского района Чувашии.
 Шоркасы — деревня в Шумшевашском сельском поселении Аликовского района Чувашии.
 Шоркасы — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Шоркасы — деревня в Ибресинском районе Чувашии.
 Шоркасы — село в Канашском районе Чувашии.
 Шоркасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Шоркасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.